Pasirmulya (Majalaya), een plaats in Indonesië
Pasirmulya (Bogor Barat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing